Kalvius ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Michael Kalvius (1933–2021), deutscher Physiker (Festkörperphysik)
 Rudolf Kalvius (1900–1972), deutscher Schauspieler bei Bühne und Film und ein Theaterregisseur